Foz do Iguaçu (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Foz do Iguaçu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná